Qaqqarsuaq bezeichnet:
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Akunnaaq), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Killiit), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Manermiut), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qeqertarsuatsiaq) (Knofjeld), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qoornorsua), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Tunorsuaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Alluitsup Paa), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Pamialluk), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Allumersat), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Ameralik), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Kangilinnguata Sermia, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Kangilinnguata Sermia, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qooqqut, mittig), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qooqqut, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qooqqut, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Narsalik), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Nerutusoq), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Paamiut, nördlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Paamiut, südlich), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Kangerluarsorujuk), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Nasersorfik), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Akia), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Tarajornitsoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Akuliarutsip Kangerlua), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Naanngisat), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, bei Aappilattoq), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaqqarsuaq (Berg, Qassersuaq), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaqqarsuaq (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland